Aratu — designação comum a diversos caranguejos
 Baía de Aratu — localidade na Bahia
 Parque Estadual Mata do Aratu — parque florestal da Paraíba
 Centro Industrial de Aratu — complexo industrial da Bahia
 Porto de Aratu — porto no estado da Bahia, na Baía de Todos os Santos
 Classe Aratu — classe de navios da Marinha do Brasil
 Base Naval de Aratu — base naval da Marinha do Brasil
 TV Aratu — emissora de televisão da Bahia, afiliada do SBT

Desambiguações de topônimos